Johan Bertram kan syfta på:

 Johan Bertram den äldre (1655-1734), smed och gravör vid Wira bruk
 Johan Bertram den yngre (1685-1739), smed och gravör vid Wira bruk, den föregåendes son